Šimanov je název více míst: 

 Šimanov – obec v okrese Jihlava
 Šimanov (Žihobce) – část obce Žihobce v okrese Klatovy
 Šimanov (Stráž nad Nežárkou) – samota s pilou ve Stráži nad Nežárkou v okrese Jindřichův Hradec (přesahuje do obce Plavsko)

Externí odkazy